Le lundi  est le 41 jour de l'année 1873.

Naissances 
 Joseph Watson (mort le ), industriel et homme politique britannique
 Kamil Vladislav Muttich (mort le ), peintre et illustrateur tchèque
 Tokuboku Hirata (mort le ), professeur d'études anglaises et essayiste japonais

Voir aussi 
 10 février et février 1873